NIFA ist Abkürzung für
 Niedersächsisches Wirtschaftsforum Agrar – Handwerk – Industrie (Eigenschreibweise nifa)
 Niueanische Fußballauswahl
 National Institute of Food and Agriculture, USA

Abkürzung